baraka – błogosławieństwo w islamie; dar, jakim Allah obdarzył Mahometa
 Baraka – miasto w Demokratycznej Republice Konga,
 Baraka – rzeka w Erytrei i Sudanie